Сан-Эстебан-дель-Валье () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 37 км². Население — 846 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Сент-Олей (Франция, с 2013)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы